Кирово — село в Мишкинском районе Курганской области. Административный центр Кировского сельсовета.

Географическое положение 
Село Кирово расположено в северной части Мишкинского района Курганской области в 30 километрах от р. п. Мишкино на левом берегу реки Миасс. До города Шадринск — 70 км.
В черте села находится реликтовый высокобонитетный сосновый бор с участками березняка, относящийся к ленточным борам Сибири. Он занесён в реестр особо охраняемых природных объектов Курганской области как памятник природы.
Через село протекает малая речка Боровлянка, впадающая в Миасс в районе пересечения улицы Береговая и переулка Октябрьский. За речкой Боровлянка расположен микрорайон «Заречный» (ул. Труда и ул. Мира).

История 

Село Кирово, до 1935 года Воскресенское (изначально Митрополичье), основано русскими переселенцами у слияния реки Миасс и речки Боровлянки не позднее 1679 года, когда угодья и село, находящиеся южнее Окуневского острога, получил Тобольский митрополичий дом. По указу митрополита Сибири Павла, игуменом Успенского Далматовского монастыря Исааком и боярином Яковом Фадеевым в 21 июня 1684 году заложен град (крепость) размером 42 на 31,5 сажени для защиты от кочевников. Стены и башни рубили не просто, а кверху с развалами. Крыши крыли драньём и тёсом, с украшениями. Для защиты привезена медная пушка с ядрами, отлитыми на Железненском монастырском поселье. До 1774 года крепость располагалась на месте современной площади села. В крепости находился гарнизон во главе с комендантом, состоящий из роты ландмилиции и полусотни казаков, а укрепление состояло из рва и частокола и 4 деревянных башен, на которых были поставлены пушки, по одной на каждой из башен.

Около 1700 года в селе была построена деревянная церковь Святого Михаила Архангела, сломанная в 1740 г. после большого пожара. На месте, где был престол, устроен кирпичный пирамидальный памятник, осенённый крестом.

По переписи 1710 года в митрополичьем селе Воскресенское 108 дворов с населением 736 человек.
Первые поселенцы были вынуждены строить свои дома внутри крепости и ходить на полевые работы с оружием. Объясняется это опасным соседством кочевых племён, которые неоднократно нападали на русские поселения, жгли их, угоняли жителей и скот. Горело и Воскресенское.
Так, 11 ноября 1709 года, драгуны села Воскресенское вступили в бой с отрядом степняков, которые бежали на северо-запад. У д. Шаламово на становье Усен их настигли. Убиты 6 кочевников, один, по имени Урал, взят в плен. Стрелою в грудь ранен драгун Василий Толмачёв.
10 августа 1737 года Воскресенский приказчик Израилев с отрядом драгун вступил в бой с большим отрядом кочевников на Горной елани, попал в засаду и был разбит. Только двум драгунам удалось вырваться и добраться до Окунёвского острога.

В 1725 киргизы совершили набег на самый праздник всех святых или 9 воскресение после Пасхи; но набег был отражён общими усилиями жителей и гарнизона. В память избавления от киргизского набега на средства жителей основана деревянная церковь Воскресения Христова: с того времени и село Митрополичье стало называться Воскресенским.

Жители Воскресенской волости принимали активное участие в восстании в крупных вотчинах Тобольского митрополичьего дома с 1762 г. по 1764 г., которые получило название «Дубинщина» и было жестоко подавлено.

6 февраля 1774 года в село вступили отряды сподвижников Пугачёва Аники Ерусланова и есаула Тараканова. Люди встретили их хлебом-солью. На центральной площади у Волостной управы жителей привели к присяге, были избраны органы самоуправления волости. «Село и крепость заняты пугачёвцами без сопротивления и двое здешних же крестьян Фёдор Чесалка и Степан Стурма назначены были атаманами Воскресенской крепости. После 1774 года, по отобрании в казну духовных имений, Воскресенское взято в ведение Коллегии Экономии, а впоследствии Оренбургской Казённой Палаты до образования Министерства Государственных Имуществ. При митрополичьем доме было Воскресенское Духовное Правление, переведённое в 1789 г. в г. Челябинск, а отсюда в 1861 в г. Оренбург». 

В 1822 году в селе заложен кирпичный храм Во имя Воскресения Господня с пятиярусной колокольней.

«Освящена в 1834 году по благословению Преосвященного Михаила, Епископа Оренбургского и Уфимского. При этой церкви 2 придела — Богоявления Господня и Покрова Богородицы. Деревянная же церковь Воскресения Христова продолжала находиться близ нынешней каменной. После того, как её разобрали из-за ветхости, на месте её престола возвели каменную часовню. В дни храмовых праздников, в 9 воскресение после Пасхи, когда бывает и крестный ход вокруг селения, 6 Января и 1 Октября бывают в с. Воскресенском ярмарки, на которые стекается не мало торговцев и народа из окрестностей: кроме того, неизвестно почему, здесь празднуется 10 Июля, день Святого Антония Печерского, и тоже бывает ярмарка; сверх того здесь ещё бывают базары каждое воскресенье».

Село — центр волости, становой квартиры Челябинского уезда Оренбургской губернии. Ярмарки проходили перед Пасхой, Покровом и Рождеством.

В марте 1843 года в селе начался «Картофельный бунт», который охватил Воскресенскую, Окунёвскую, Кислянскую, Каменскую и другие волости. В мае царские войска под командованием генерала Обручева и казачьего атамана графа Цукато подавили бунт.

1843 год считается датой основания Кировской средней школы. В этом году были открыты мужское и женское двуклассные министерские училища. Хотя первая школа в селе Воскресенское организована в 1779 году.

В 1892 году, заботами челябинского уездного врача Бейвеля, построена Воскресенская земская больница, располагавшаяся в двух двухэтажных зданиях на улице Береговой. Оказывала медицинские услуги населению в радиусе более 30 км.

В 1913 году построена трактовая дорога Воскресенское — Мишкино. В селе появился первый легковой автомобиль.

1915 год — открыта библиотека.

С 1916 года существует Народный театр.

9 августа 1919 года село было обстреляно из пушек отступающими полками Колчака. В сильном пожаре сгорела большая часть домов, в том числе и 2 двухэтажных здания Земской больницы, женская школа, сборня и др.. С боями село занято 21-й штурмовой дивизией и 30-й стрелковой Петроградской дивизией 5 армии Восточного фронта.

В 1930 году создана Воскресенская (в 1935 году переименована в Кировскую) государственная машинно-тракторная станция.

18 марта 1935 года указом Президиума Верховного Совета село Воскресенское было переименовано в село Кирово, а Воскресенский район в Кировский район.

В 1938 году на средства и силами жителей был построен Дом Культуры и памятник С. М. Кирову (разработчик и изготовитель — Ленинградская архитектурная мастерская).

С апреля по 1 октября 1942 года в здании Кировской средней школы располагался эвакуационный госпиталь № 3858. За время его работы прошли лечение более 400 раненых бойцов. Солдаты, чей дом остался на оккупированной фашистами территории, свой отпуск провели в селе Кирово и сёлах Кировского района.

В 1947 году пущен в работу Кировский маслозавод. От его электрогенераторов село получило постоянное электроснабжение.

В 1964 году основан первый в СССР школьный спортивный клуб «Кировец».

С 1965 по 1971 год работало Кировское медицинское училище. За это время подготовлено 300 медицинских работников для здравоохранения области.

1970 год — реконструирован Кировский сушильный завод, построено овощехранилище.

В 1971 году в здании медицинского училища открыт детский областной пульмонологический санаторий «Космос».

В 1968—1972 году реконструировано здание средней школы. Расширено количество кабинетов и построен спортивный комплекс, что позволило работать в одну смену.

9 мая 1980 года открыт мемориал воинам-кировчанам, погибшим в Великой Отечественной войне, возле него ветеранами высажены ели.

1986—1991 г. — строительство капитального железобетонного моста через реку Миасс и асфальтовой дороги до Мишкино и центральных усадеб колхозов и совхозов.

2012 г. Закрыт дом ветеранов «Берёзка».

В 2012—2013 году Кировская врачебная амбулатория переехала в новое модульное здание по ул. Кирова (на месте Дома Быта). Больничный городок Кировской зональной (участковой) больницы законсервирован.

Население 

1710 год. Согласно переписи населения в митрополичьем селе Митрополичье (Воскресенское) 108 дворов с населением 736 человек.

1861 год. По X народной переписи в селе Воскресенское 619 душ мужского и 675 женского пола, а по метрикам и духовным росписям состоит 167 дворов, в них 687 душ мужского и 786 женского пола. Все жители православные, раскольников нет, но находятся издавна на поселении казанские татары, уклонившиеся из православия в магометанство. Эти татары живут здесь 30 лет, особыми домами от православных и их считается 42 души мужского и 37 женского пола.

1891 год. В волостном селе Воскресенское 610 дворов, 1890 душ, 2 церкви.

1959 год. Согласно переписи населения, в селе проживало 3157 человек.

Предприятия и организации 
 Детский пульмонологический санаторий «Космос»;
 МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа»;
 МДОУ «Солнышко»;
 библиотека;
 аптека № 21 ОАО «Курганфармация»;
 Кировская врачебная амбулатория (ранее участковая больница);
 Филиал Мишкинской детско-юношеской спортивной школы;
 Сельский дом культуры (при Доме культуры с 1916 года работает Кировский народный театр);
 ДОК «Воскресенский» (Кировский лесопункт);
 Рознично-торговое предприятие потребкооперации ;
 Кировское лесничество;
 автозаправочная станция «Кронос трейд»;
 цех электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»;
 отделение почтовой связи;
 электроподстанция;
 дорожно-ремонтный строительный участок;
 ООО «Патриот».
 Дом милосердия «Журавушка».

Спорт 
При Кировской средней школе с 1964 года работает первый в стране школьный спортивный клуб «Кировец». В селе базируется ФК «Кировец», играющий в чемпионате Курганской области.

Известные люди 
 Нина Николаевна Усатова — Народная артистка Российской Федерации.
 Квашнин Анатолий Васильевич — Герой РФ, генерал армии, начальник генерального штаба.
 Махнёв, Александр Иванович — председатель исполкома Курганского областного Совета народных депутатов в 1973—1988 годах, заслуженный агроном РСФСР
 Плотников Александр Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Улыбышева Любовь Гавриловна — Заслуженный врач РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР двух созывов.
 Бейвель Александр Францевич — уездный врач, доктор медицины (с 1897 года), избран челябинским городским головой.
 Драчёв, Иван Леонтьевич — с 1947 по 1951 год возглавлял партийную организацию Кировского района (райком КПСС).

Примечания

Литература 
 Найданов П. Г., Сычёв А. П. Страницы истории Мишкинского района Курганской области. — Курган. — Парус-М, — 2001.
 Томилов. Памятники и памятные места родного края. — Челябинск. — Изд.: Машинописное бюро управления Южно-Уральской железной дороги. — 1979.
 Руф Игнатьев. Топографическое обозрение Воскресенской волости (Челябинского уезда). — «Оренбургские губернские ведомости». — 20 марта 1865.
 Переписная книга Тобольского уезда 1682 года Льва Мироновича Поскочина. Российский Государственный архив древних актов (РГАДА), фонд Ф.214, опись 5, дело 261.

Населённые пункты Мишкинского района (Курганская область)
Бывшие районные центры Курганской области